Martinska Ves (Sisak-Moslavina), een gemeente in de Kroatische provincie Sisak-Moslavina
Martinska Ves (Vrbovec), een plaats in de gemeente Vrbovec in de Kroatische provincie Zagreb